Юстин — мужское имя латинского происхождения. Русская форма имени: Устин.

Известные носители 
 Юстин (историк) — римский историк III века
 Юстин (философ) — раннехристианский мученик
 Юстин I — византийский император (518—527)
 Юстин II — византийский император (14 ноября 565—578)
 Юстин Григорьевич Пигуляк — украинский художник.
 Устин Александрович Мокрушев — герой Великой Отечественной войны
 Юстин, Эва (1909—1966) — немецкий психолог и известный расовый антрополог нацистской Германии.

Женская форма 
 Юстина Стечковска — польская певица.
 Юстина Ковальчик — польская лыжница.
 Юстина Зигемундин — немецкая акушерка. Автор одного из первых учебников по акушерству в Европе.

См. также 
Устинов
Иустин
Юстиниан

Русские мужские имена